Паути́на:

 Паутина — выделения паутинных желёз паукообразных, а также ловчие сети, производимые из этих выделений.
 «Паутина» — фантастический роман Мерси Шелли.
 «Паутина» — психологический роман Сары Даймонд.
 «Паутина» — пьеса Агаты Кристи.
 
 Всемирная паутина — распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к Интернету.
 Паутина (арахноид) — своеобразная деталь поверхности Венеры.
 «Паутина» — музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга.

См. также